Graafschap Kleef (ca. 1020–1417) 
 Hertogdom Kleef (1417–1795)
 Kreis Kleve

Land van Kleef (buurtschap), buurtschap in de gemeente Loon op Zand